RUS je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Rusijo.
Rus - pripadnik naroda Rusov
Rus (priimek), slovenski in romunski priimek
Rus - specialna vojaška enota

Glej tudi 
 Rusi
Rusija
 Rusini
 Rus (priimek)
Rus-M, ruska raketa oz. vesoljsko plovilo

Kratice